Ша́ги (, , ) — город в южной Словакии (историческая область Хонт) на реке Ипель у границы с Венгрией. Население — около 7,3 тысяч человек.

История 

Шаги впервые упоминаются в 1245 году в письме Белы IV под именем Saag, где был монастырь премонстрантов.

В 1526 году, после поражения в Мохаче, границы Османской империи продвинулись далеко на север, к Шагам. Поэтому в XVI веке в Шагах строится крепость.

В 1550 Шаги отразили первую турецкую атаку, но в 1552 году Али-Паша берёт крепость штурмом. Турки держали город в своих руках до 1595 года. Вторично Шаги были захвачены в 1663 году и были в составе Османской империи до 1685 года.

В 1750 в Шагах основывается почтовая станция.

В 1805 году в Шагах останавливалась отступающая армия Кутузова.

В 1806 году город становится центром жупы.

В 1849 здесь вспыхнули бои между восставшими венграми и австрийской армией (см. Революция 1848—1849 годов).

В 1906 году город был соединён железной дорогой с Будапештом.

В 1919 году здесь были бои чехословацкой армии с венгерской.

В 1938 году, перед началом Второй мировой войны, Шаги были оккупированы Венгрией (см. Мюнхенский сговор и Первый Венский арбитраж).

13.12.1944 года город заняла Красная Армия.

Достопримечательности 
 Приходской костёл
 Синагога
 Ратуша

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Словакии